

Wydarzenia 

 na tron wstąpił Xiaowang cesarz Chin z dynastii dynastii Zhou